Tequila Sunrise bezeichnet
 ein alkoholisches Mischgetränk, siehe Tequila Sunrise 
 zwei US-amerikanische Spielfilme
 Tequila Sunrise (1973) (mit Zero Mostel und Katy Jurado)
 Tequila Sunrise (1988)
 Musikstücke
 von den Eagles (1973),
 von Ostbahn Kurti (1991),
 von Cypress Hill (1998).